Рандал има више значења:
 Округ Рандал (Тексас)
 Рандал (Ајова)
 Рандал (Канзас)
 Рандал (Минесота)